Daniel Rudisha (1945-2019), athlète kényan spécialiste du  ;
 David Rudisha (1988-), athlète kényan spécialiste du demi-fond.

Patronyme kényan